Wohnung steht für
 Wohnung, ein baulicher Wohn- und Lebensraum
 Wohnadresse, die Örtlichkeit des Wohnsitzes

dem Namen nach:
 Haus Wohnung, Schloss in Nordrhein-Westfalen 

Die Wohnung im Speziellen:
 Die Wohnung (Ausstellung), vom Deutschen Werkbund initiierte Ausstellung 1927
 Die Wohnung (Film), Dokumentarfilm von Arnon Goldfinger aus dem Jahr 2011